

Asch en géographie 
 Asch (Pays-Bas), village appartenant à la commune néerlandaise de Buren
 Asch-en-Campine, nom francophone de As, en Belgique.

Asch dans l'art 
 Asch (ballet), la toute première création de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker

Asch comme nom de famille 
 Roland Asch (né en 1950), pilote automobile allemand, et père de Sebastian Asch
 Sebastian Asch (né en 1986), pilote automobile allemand, fils de Roland Asch
 Sholem Asch (1880-1957), écrivain et journaliste yiddish né en Pologne
 Solomon Asch (1907-1996), connu pour avoir été un psychologue d'inspiration gestaltiste et un pionnier de la psychologie sociale. Il est à l'origine de l'expérience de Asch
 Tim Asch (1932-1994), anthropologue américain.

Voir aussi 
 Ash
 Association sportive des cheminots havrais (ASCH)

Homonymie de patronyme